Пара Джон Изнер / Сэм Куэрри — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — братья Брайаны — уступили в четвертьфинале.

Посев 
Все сеянные пары начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Юрген Мельцер (Отказ)

<ol start="5">
  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг ''(Второй раунд)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Четвертьфинал)
  Ненад Зимонич /  Микаэль Льодра ''(Четвертьфинал)
  Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2011